Bayat bezeichnet:

 Bayat, ein oghusischer Stamm

Bayat bezeichnet außerdem verschiedene Orte in der Türkei, die nach diesem Stamm benannt sind und wenigstens teilweise auf Ansiedlungen von Angehörigen dieses Stammes zurückgehen:

 Bayat (Afyonkarahisar), eine Stadt und einen Landkreis in der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Bayat (Çorum), eine Stadt und einen Landkreis in der türkischen Provinz Çorum

 Bayat (Amasya), ein Dorf im zentralen Landkreis der türkischen Provinz Amasya
 Bayat (Aslanapa), ein Dorf im Landkreis Aslanapa der türkischen Provinz Kütahya
 Bayat (Atabey), ein Dorf im Landkreis Atabey der türkischen Provinz Isparta
 Bayat (Ayaş), ein Dorf im Landkreis Ayaş der türkischen Provinz Ankara
 Bayat (Balıkesir), ein Dorf im zentralen Landkreis der türkischen Provinz Balıkesir
 Bayat (Beyşehir), ein Dorf im Landkreis Beyşehir der türkischen Provinz Konya
 Bayat (Bor), ein Dorf im Landkreis Bor der türkischen Provinz Niğde
 Bayat (Çermik), ein Dorf im Landkreis Çermik der türkischen Provinz Diyarbakır
 Bayat (Çivril), ein Dorf im Landkreis Çivril der türkischen Provinz Denizli
 Bayat (Çorum Merkez), ein Dorf im zentralen Landkreis der türkischen Provinz Çorum
 Bayat (Durağan), ein Dorf im Landkreis Durağan der türkischen Provinz Sinop
 Bayat (Ereğli), ein Dorf im Landkreis Ereğli der türkischen Provinz Zonguldak
 Bayat (Geyve), ein Dorf im Landkreis Geyve der türkischen Provinz Sakarya
 Bayat (Gölpazarı), ein Dorf im Landkreis Gölpazarı der türkischen Provinz Bilecik
 Bayat (Gördes), ein Dorf im Landkreis Gördes der türkischen Provinz Manisa
 Bayat (Kargı), ein Dorf im Landkreis Kargı der türkischen Provinz Çorum
 Bayat (Korkuteli), ein Dorf im Landkreis Korkuteli der türkischen Provinz Antalya
 Bayat (Kütahya), ein Dorf im zentralen Landkreis der türkischen Provinz Kütahya
 Bayat (Meram), ein Dorf im Landkreis Meram der türkischen Provinz Konya
 Bayat (Merzifon), ein Dorf im Landkreis Merzifon der türkischen Provinz Amasya
 Bayat (Soma), ein Dorf im Landkreis Soma der türkischen Provinz Manisa
 Bayat (Tosya), ein Dorf im Landkreis Tosya der türkischen Provinz Kastamonu
 Bayat (Yıldızeli), ein Dorf im Landkreis Yıldızeli der türkischen Provinz Sivas

Bayat ist der Familienname folgender Personen:
 Ehsan Bayat (* 1963), US-amerikanischer Unternehmer
 Morteza Gholi Bayat (1882–1955), iranischer Politiker und Premierminister des Iran
 Nazli Bayat Makou (* 1945), iranische Hochspringerin
 Sareh Bayat (* 1979), iranische Schauspielerin
 Shohreh Bayat (* 1987), iranische Schachschiedsrichterin und -spielerin
 Susesch Bayat (* 1940), iranischer Fotograf
 Zeynep Tuğçe Bayat (* 1990), türkische Schauspielerin